Gjusgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gjusgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Gjusgrund, Vasa, Österbotten,

Sverige 

 Gjusgrund, Uppland, Östhammars kommun,

Se även
Gjusgrundet
Ljusgrund